Клакес — река на полуострове Камчатка в Усть-Камчатском районе Камчатского края России. Длина реки — 34 км.

Начинается на склонах горы Тундровая в безымянном озере. Течёт в юго-восточном направлении параллельно реке Кунхилок. Впадает в реку Еловка справа на расстоянии 133 км от её устья.

Воды реки являются местом нереста лососевых.

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код водного объекта — 19070000112120000016513.

Примечания 

Притоки Еловки (притока Камчатки)
Реки Усть-Камчатского района